Il doppio del torneo di tennis Santiago Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Ricardo Cano e Belus Prajoux 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (campioni)
 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (finale)

 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (primo turno)
 Ricardo Acuña /  Ramiro Benavides (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Open 1981